Южный Калимантан (, также сокращённо Kalsel) — провинция в Индонезии, на острове Калимантан.

Административный центр — город Банджарбару (с февраля 2022 года, до того административным центром был Банджармасин). Другие крупные города — Банджармасин, Мартапура, Барабай, Амунтай, Котабару. Население — 4 073 584 чел. (2020 год).

Административное деление 

Провинция делится на 11 округов и два городских муниципалитета:

Примечания

Ссылки